Harlingen bezeichnet:

 Harlingen, eine Stadt in den Niederlanden
 Harlingen (Stauseegemeinde), ein Dorf aus der Stauseegemeinde in Luxemburg
 Harlingen (Texas), eine Stadt in den USA
 Harlingen (Hitzacker), ein Ortsteil der Stadt Hitzacker in Niedersachsen
 Harlingen (Merzig), ein Ortsteil der Stadt Merzig

Siehe auch:
 Dale J. Van Harlingen, US-amerikanischer Physiker